In 2017 werd het 103de Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie wordt gespeeld van 28 januari tot 7 mei en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. Coritiba werd kampioen.

Toledo Colônia Work veranderde in 2016 de naam in Toledo EC.

Eerste fase

(1) J. Malucelli kreeg zestien strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.
	
Details finale

Kampioen

Campeonato do Interior

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense